Села:
 Сулимівка — Київська область, Бориспільський район (Бориспільська громада)
 Сулимівка — Київська область, Бориспільський район (Яготинська громада)

Хутори:
 Сулимівка —  Донецька область, Слов'янськ.